Waterfall: The Essential Dance Remix Collection é a primeira coletânea do grupo alemão de eurodance Cascada. Todas as faixas são remixes de DJ Manian, membro do grupo, embora as canções em si não sejam de autoria do grupo.

O álbum foi lançado nos Estados Unidos, no Canadá e em vários países do sul, sudeste e oriente asiáticos.

Faixas

Lançamento Original 
 "Big Boom Bang" Cascada, Singer, Stephen
 "7 Years and 50 Days" Cascada, Konrad, Axel
 "The Love You Promised" Cascada, Low, G.
 "I Will Believe It" Cascada, Cornelissen, T.
 "Tomorrow" Cascada, Jäger, Axel
 "Little Star" Cascada, Klopprogge, Axel
 "Rock" Cascada, DJ Manian
 "Hurricane" Cascada, Peris, Alexander
 "Can I Get a Witness" Cascada, Horstmann, Dennis
 "Magic Summer Night" Cascada, Schleh, T.
 "Bom Bom - Suenan" Cascada, Fader, Freddy
 "I Can't Stand It" Cascada, Litterscheid, Andre

Lançamentos de Cingapura, Malásia, Tailândia, Índia, China e Taiwan

Disco 1 
 "Shut Up!" Cascada, Konrad
 "7 Years & 50 Days"
 "I Will Believe It"
 "The Love You Promised"
 "I Can't Stand It"
 "Can I Get a Witness?"
 "Hurricane"
 "Magic Summer Night"
 "Show Me Your Love"
 "Little Star"
 "Big Bad Love Cascada, Konrad
 "Big Boom Bang"
 "Rock!"
 "Revolution Cascada, Schleh, T.

Disco 2 
 "Truly Madly Deeply (UK Club Mix)" Cascada, Hayes, Jones
 "Truly Madly Deeply (UK Radio Edit)"
 "Truly Madly Deeply (DJ Bomba & El Senor Remix)"
 "Truly Madly Deeply (Original Dance Mix)"
 "Truly Madly Deeply (Dance Edit)"
 "Truly Madly Deeply (Styles & Breeze Remix)"
 "Truly Madly Deeply (Thomas Gold Remix)"
 "Truly Madly Deeply (Tune Up! Remix)"
 "Truly Madly Deeply (Tune Up! Edit)"

Álbuns de Cascada
Álbuns de remisturas de 2006